Wertheimber ist der Familienname folgender Personen:
 Maria Wertheimber (1896–1978), deutsche Schriftstellerin, Lyrikerin und Übersetzerin, siehe Maria Lanckorońska
 Palmyre Wertheimber (1832–1917), französische Opernsängerin (Alt)
 Samson Wertheimber (1658–1724), kaiserlicher Hoffaktor, Oberrabbiner und Förderer des Judentums, siehe Samson Wertheimer
 Wolf Wertheimber (1709–1763), kaiserlicher Hoffaktor, siehe Wolf Wertheimer

Siehe auch:
 Wertheim (Begriffsklärung)
 Wertheimer